La Copa del Mundo de Rugby 7 de 2005 en Hong Kong (RWC Sevens Hong Kong 2005) es la cuarta edición de la Copa Mundial de rugby 7, organizada por la World Rugby (WR). Se jugó en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, China. El torneo tuvo un formato de dos etapas: una primera etapa clasificatoria por grupos y una segunda etapa de eliminación directa (play off), en tres instancias (cuartos de final, semifinal y final). A su vez, la etapa de eliminación directa se organiza con tres competencias, los mejores disputan la Copa Melrose o Copa de Oro (Cup), los equipos de clasificación intermedia la Copa de Plata (Plate), y los equipos de peor clasificación la Copa de Bronce (Bowl).

Fue el último Mundial en el que la competencia fue sólo para el género masculino. En la siguiente Copa Mundial, se incluyó el torneo femenino.

Fue campeón por segunda vez Fiyi y subcampeón Nueva Zelanda que había logrado el título mundial en la edición pasada.

Fase de grupos

Grupo A
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Equipos
!width="40"|Pj
!width="40"|G
!width="40"|E
!width="40"|P
!width="40"|PF
!width="40"|PC
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-style="background:#CCFFCC"
|align=left| 
|5||5||0||0||211||17||+ 94||15
|-style="background:#CCFFCC"
|align=left| 
|5||4||0||1||114||98||+ 16||13
|-style="background:#FFE6BD"
|align=left| 
|5||2||0||3||88||145||− 57||9
|-style="background:#FFE6BD"
|align=left|  Irlanda
|5||2||0||3||86||140||− 54||9
|-style="background:#FCC"
|align=left| 
|5||1||0||4||66||152||− 86||7
|-style="background:#FCC"
|align=left| 
|5||1||0||4||72||85||− 13||7
|}

Grupo B
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Equipos
!width="40"|PJ
!width="40"|G
!width="40"|E
!width="40"|P
!width="40"|PF
!width="40"|PC
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-style="background:#CCFFCC"
|align=left| 
|5||4||0||1||158||35||+ 123||13
|-style="background:#CCFFCC"
|align=left| 
|5||4||0||1||130||48||+ 82||13
|-style="background:#FFE6BD"
|align=left| 
|5||4||0||1||120||41||+ 79||13
|-style="background:#FFE6BD"
|align=left| 
|5||1||1||3||56||152||− 96||8
|-style="background:#FCC"
|align=left| 
|5||1||0||4||56||157||− 101||7
|-style="background:#FCC"
|align=left| 
|5||0||1||4||46||133||− 87||6
|}

Grupo C
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Equipos
!width="40"|Pj
!width="40"|G
!width="40"|E
!width="40"|P
!width="40"|PF
!width="40"|PC
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-style="background:#CCFFCC"
|align=left| 
|5||5||0||0||141||14||+ 127||15
|-style="background:#CCFFCC"
|align=left| 
|5||4||0||1||133||38||+ 95||13
|-style="background:#FFE6BD"
|align=left| 
|5||3||0||2||45||91||− 46||11
|-style="background:#FFE6BD"
|align=left| 
|5||2||0||3||40||78||− 38||9
|-style="background:#FCC"
|align=left| 
|5||1||0||4||76||81||− 5||7
|-style="background:#FCC"
|align=left| 
|5||0||0||5||5||138||− 133||5
|}

Grupo D
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Equipos
!width="40"|Pj
!width="40"|G
!width="40"|E
!width="40"|P
!width="40"|PF
!width="40"|PC
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|-style="background:#CCFFCC"
|align=left| 
|5||4||0||1||173||48||+ 125||13
|-style="background:#CCFFCC"
|align=left| 
|5||4||0||1||138||48||+ 90||13
|-style="background:#FFE6BD"
|align=left| 
|5||3||0||2||93||70||+ 23||11
|-style="background:#FFE6BD"
|align=left| 
|5||2||0||3||86||170||− 84||9
|-style="background:#FCC"
|align=left| 
|5||2||0||3||75||124||− 49||9
|-style="background:#FCC"
|align=left| 
|5||0||0||5||55||160||− 105||5
|}

Etapa eliminatoria

Bowl

Plate

Cup

Véase también 
 Copa del Mundo de Rugby 7
 Rugby 7
 World Rugby
 Seven de Hong Kong

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la IRB para la Copa Mundial de Seven

2005
Rugby en Hong Kong
Rugby en 2005
China en 2005
Rugby